Grad Damen (zanger)
Grad Damen (voetballer)